Appadurai est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Arjun Appadurai (né en 1949), sociologue et anthropologue indo-américain
 (né en 1949), homme politique indien

Prénom
Appadurai Muttulingam (né en 1937), auteur et essayiste srilankais

Homonymie de patronyme
Patronyme indien